Куліг — у Польщі традиційна новорічно-різдвяна забава.
 Куліг (село) — село в Хівському районі Дагестану.
 Іоанна Куліг — польська акторка та співачка.
 Кім Куліг — німецька футболістка.
 Сильвестр Куліг — польський біатлоніст.
 Януш Куліг — польський автогонщик.